John Ekemenzie Okoro – vescovo austriaco
Marilyn Okoro – atleta britannica
Osas Okoro – calciatore nigeriano
Stanley Okoro – calciatore nigeriano